Суперкубок Германии по футболу 2014 года — 15-й матч Суперкубка Германии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Бавария» и занявшая второе место в Бундеслиге дортмундская «Боруссия», так как «Бавария» в предыдущем сезоне сделала «золотой дубль», выиграв также и Кубок Германии. Встреча состоялась 13 августа 2014 года.

«Бавария» и «Боруссия» являлись рекордсменами по количеству завоёванных Суперкубков Германии: на их счету было по четыре победы. Встреча клубов в Суперкубке стала уже четвёртой: в 1989 году «Боруссия» обыграла «Баварию» со счётом 4:3, а в 2013 году выиграла 4:2. «Бавария» побеждала в 2012 году со счётом 2:1. Также команды встречались в неофициальном розыгрыше Суперкубка в 2008 году, где победила «Боруссия».

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 

2014
Матчи ФК «Бавария» Мюнхен
Матчи ФК «Боруссия» Дортмунд
Футбол в Европе в 2014 году
Спортивные соревнования в Дортмунде
Август 2014 года
События 13 августа
Спорт в Германии в 2014 году